Molekulska formula -{C4H6O5}- se može odnositi na:

 Diglikolinska kiselina
 Dimetil dikarbonat
 Malinska kiselina